Kim Ki-duk peut désigner :
 Kim Ki-duk (1934-2017), réalisateur sud-coréen ;
 Kim Ki-duk (1960-2020), réalisateur sud-coréen.